Kōnan – miasto w prefekturze Aichi w Japonii
 Kōnan – miasto w prefekturze Kōchi w Japonii
 Kōnan – jedna z dzielnic miasta Jokohama
 Kōnan – jedna z dzielnic miasta Niigata

Zobacz też 
 Konan